O Word Of Mouth Tour foi a terceira turnê pela boyband britânica-irlandesa de música pop The Wanted.A turnê começou logo após o lançamento do álbum de mesmo nome. A turnê passou pela Europa,América do Norte,e Ásia. Após essa turnê a Banda entrou em Hiato.

Shows 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ Lista de shows, mostrando a data, cidade, país, local de encontro, ato de abertura, bilhetes vendidos, quantidade de ingressos disponíveis e a receita
|-

! scope="col" style="width:11em;"| Data
! scope="col" style="width:11em;"| Cidade
! scope="col" style="width:11em;"| País
! scope="col" style="width:15em;"| Local do evento
! scope="col" style="width:11em;"| Ato de abertura
! scope="col" style="width:11em;"| Ingressos Vendidos / Disponíveis
! scope="col" style="width:11em;"| Faturamento
|-

! colspan="7"| Europa 
|-
| 28 de novembro de 2013
| Sheffield
| 
|Arena B2
| 
| 17,935 / 17,935
| $177,910
|-
| 29 de novembro de 2013
| Newcastle
| 
| Theater Nc 4
| rowspan="3"| 
| 15,601 / 17,208
| $112,870
|-
| 30 de novembro de 2013
| rowspan="2"| Manchester
| rowspan="2"| 
| rowspan="2"| Eco Arena the Manchester
| rowspan="2"| 20,324 / 21,724
| rowspan="2"| $198,500
|-
| 31 de novembro de 2013
|-
| 3 de dezembro de 2013
| rowspan="2"| Paris
| rowspan="2"| 
| rowspan="2"| Mini Theater
| rowspan="3"| Sonus
| rowspan="2"| 8,622 / 8,622
| rowspan="2"| $52,760
|-
| 4 de dezembro de 2013
|-
| 7 de dezembro de 2013
| Catalunha
| 
| Victory Theater
| 9,958 / 9,958
| $56,460
|-
| 10 de dezembro de 2013
| Turim
| rowspan="3"| 
| Etihad Theater
| rowspan="3"| P9
| 9,087 / 9,087
| $56,160
|-
| 12 de dezembro  de 2013
| rowspan="2"| Verona
| rowspan="2"| Mini Arena de Chievo
| rowspan="2"| 8,792 / 8,792
| rowspan="2"| $52,730
|-
| 14 de dezembro  de 2013
|-
! colspan="7"| Europa
|-
| 16 de dezembro de 2013
| Lisboa
| 
| Crown Theater 
| JoJo
| 10,008 / 10,008
| $65,900
|-
| 19 de dezembro de 2013
| Ilha da Madeira
| 
| Madeira Center
| P9
| 9,200 / 9,200
| $62,160
|-
| 23 de dezembro de 2013
| Madrid
| 
| Jf Theater
| The Vamps
| 11,370 / 11,370
| $66,320
|-
| 25 de dezembro de 2013
| Feynoord
| 
| Stop Center Theater
| The Vamps
| 10,275 / 10,275
| $63,450
|-
| 27 de dezembro de 2013
| Amsterdã
| 
| Amsterdã Theater
| The Vamps
| 9,800 / 9,800
| $62,790
|-
! colspan="7"| América do Norte
|-
| 03 de janeiro de 2014
| Miami
| 
| Miami The 02 Center
| Justin Gaethe
| 20,790 / 20,790
| $220,345
|-
| 05 de janeiro de 2014
| Orlando
| 
| Orlando Palace Center
| Noah Smith
| 16,540 / 16,540
| $110,280